Clara d'ou, part de l'ou gairebé incolora que envolta el rovell 
 Clara City població dels Estats Units a l'estat de Minnesota 
 Font Clara, font del nucli de Lavern (Subirats, Alt Penedès)
 Mas de la Clara, mas de l'Espluga de Francolí a la comarca de la Conca de Barberà 
 Biografies:
 Balbí Clara Deulofeu
 Sebastià Clara i Sardó (Sant Feliu de Guíxols, 1894 - Barcelona, 1986), dirigent sindicalista
 Patrici Clara Carles (Calonge, 1859-1939), mestre, pedagog, literat, reformador urbanístic i alcalde de Calonge 
 Clara Andrés (Oliva, 1977), cantautora en valenciana 
 Santa Clara d'Assís (Assís, 1193 - 1253), religiosa italiana fundadora de l'orde de les Clarisses
 Clara Campoamor Rodríguez (Madrid, 1888 - Lausana, Suïssa, 1972), política espanyola
 Clara Clementina de Maillé-Brézé (Brézé, França, 1628 - Châteauroux, 1694), noble francesa
 Santa Clara de Janua o de Porta (? - ), fundadora del primer convent de clarisses de Barcelona
 Clara Haskil (Bucarest, 1895 - Brussel·les, 1960), pianista romanesa jueva 
 Clara Hughes (Winnipeg, 1972), ciclista i patinadora de velocitat sobre gel canadenca 
 Santa Clara de Manlleu, un dels màrtirs venerats a Santa Maria de Manlleu fins al 1936
 Clara Morgane (Marsella, 1981), actriu de cinema per a adults
 Clara Petacci (1912 - 1945), amant i companya de Benito Mussolini 
 Clara Petrella (Milà, 1919 - Milà, 1987), soprano italiana 
 Clara Schumann (Leipzig, 1819 - Frankfurt, 1896), esposa del compositor Robert Schumann
 Clara Segura i Crespo (Barcelona, 1974), actriu catalana 
 Clara Sue Kidwell (Talequah, Oklahoma, 1941), escriptora choctaw
 Clara Tirado Museros (Castelló de la Plana, 1978), psicòloga i política socialista valenciana 
 Clara Zetkin (Wiederau, Saxònia, 1857 - Moscou, 1933), política socialista alemanya 
 Alice Clara Whichelo (1855, Clapham, Surrey - 1945)
 Dídia Clara (segle II), filla de l'emperador Didi Julià i de Mànlia Escantil·la, casada amb Corneli Repentí 
 Elionor Clara de Hohenlohe-Neuenstein (Neuenstein, 1632 - Saarbrücken, 1709), noble alemanya
 Isabel-Clara Simó i Monllor (Alcoi, 1943), escriptora i periodista 
 Isabel Clara Eugènia d'Espanya (Segòvia, 1566 - Brussel·les, 1633), infanta de Castella, princesa d'Aragó i arxiduquessa d'Àustria
 Miscel·lània:
 Cervesa amb llimona, una beguda alcohòlica feta a base de cervesa amb refresc de llimona.
 Clara... de noche, tira còmica escrita per Carlos Trillo i Eduardo Maicas i dibuixada per Jordi Bernet